Le nom Bononia peut désigner :
 (361) Bononia
 Bononia, nom latin de Bologne
 
 Boulogne-sur-Mer
 Bononia, village polonais.